Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Saguling (Baregbeg), een plaats in het regentschap Ciamis van de provincie West-Java
Saguling (Batujajar), een plaats in het regentschap Bandung Barat van de provincie West-Java
Saguling (rivier), een rivier bij Bandung